Павел Шевче́нко: Шевченко, Павел Анатольевич (род. 1964) — Герой России.
 Шевченко, Павел Евтихиевич (1898—1954) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Шевченко, Павел Иванович (1929—2007) — советский и украинский педагог, кандидат педагогических наук, профессор.
 Шевченко, Павел Онуфриевич (1954—2021) — советский и российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2013).